Fabryczna (polnisch von fabryka = Fabrik) bezeichnet

 einen Stadtteil von Breslau, siehe Wrocław-Fabryczna
 einen Stadtteil von Legnica
 einen Bahnhof in Łódź, siehe Bahnhof Łódź Fabryczna